Купата на европейските шампиони 1976/77 е 22-рото издание на турнира. 32 клубни отбора участват в него, в това число 31 национални шампиона от предходния сезон и Байерн Мюнхен като носител на трофея.

Участниците играят в чист турнирен формат със срещи на разменено гостуване (изключение: финалът) за короната на европейския клубен футбол. При равенство след двете срещи се гледа правилото за гол на чужд терен. Ако и там има равенство, при втората среща се изиграват и продължения и евентуално като краен изход се достига до изпълнение на дузпи.

Финалът се играе на 25 май 1977 г. на Стадио Олимпико в Рим пред 52.000 зрители.

1. Кръг 
Първите срещи се състоят на 14 и 15 септември, а реваншите са на 28 и 29 септември 1976 г.

2. Кръг 
Първите срещи се състоят на 20 октомври, а реваншите са на 3 ноември 1976 г.

1 Реваншът се играе в Дюселдорф.
2 Първата среща се играе в Малага.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 2 март, а реваншите са на 16 март 1977 г.

3 Първата среща се играе в Дюселдорф.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 6 април, а реваншите са на 20 април 1977 г.

4 Реваншът се играе в Дюселдорф.

Финал

Вижте също 
 Купа на носителите на купи 1976/77
 Купа на УЕФА 1976/77

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КЕШ 1976/77
 Детайли на мачовете за сезон 1976/77 в rsssf.com

Европейска шампионска лига